Občina je lahko:
 občina (lokalna samouprava)|občina, oblika lokalne samouprave
 občina, tip krščanske skupnosti

Glej tudi 
 Občine, naselje v Občini Trebnje
Opčine nad Trstom, naselje v Italiji (v Občini Trst)